Jozef Speybrouck, Belgisch kunstschilder, graficus, tekenaar en illustrator
 Jozef Speybrouck, Belgisch arts, politicus en bestuurder
 Sven Speybrouck, Belgisch presentator

Zie ook 
 Van Speybroeck (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam